Суботица може да се односи на:

 Суботица, насеље, седиште града Суботице и седиште Севернобачког округа
 Град Суботица, јединица локалне самоуправе у Северној Србији
 Суботица (Коцељева), насеље у општини Коцељева, Република Србија
 Суботица (Свилајнац), насеље у општини Свилајнац, Република Србија
 Суботица (Александровац), насеље у општини Александровац у Расинском округу, Република Србија
 Суботица (Бања Лука), насеље на подручју града Бања Лука, Република Српска, БиХ
 Банатска Суботица, насеље у општини Бела Црква у Јужнобанатском округу, Република Србија
 Мала Суботица, општина у Међимурској жупанији, Република Хрватска